Oscar Wilde (1854–1900), autor irlandês
Olivia Wilde (nascida em 1984), atriz estadounidense
Wilde (Buenos Aires)
Wilde (filme)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema